17 км — населённый пункт (тип: разъезд) в Оренбургском районе Оренбургской области России. Входит в состав Сергиевского сельсовета.

География 
Разъезд расположен в 17 километрах от районного центра — Оренбурга и примыкает к селу Павловка. Их разделяет река Каргалка.
Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство.

Садовые товарищества.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Остановка общественного транспорта «СНТ Алмаз». Остановочный пункт 1501 км.

Примечания 

Населённые пункты Оренбургского района